Albany megye (New York)
Albany megye (Wyoming)